Rayuela puede referirse a:

 Rayuela, novela de Julio Cortázar. 
 Rayuela, juego infantil, también llamado luche, tejo, avioncito.
 Rayuela, deporte practicado en Chile, lanzando tejos metálicos a una lienza ubicada en una cancha de tierra.
 Rayuela, juego practicado en México, consistente en aventar monedas a un hoyo en un ladrillo.
 Rayuela, banda de rock de Ecuador.
 Rayuela, marca de ropa para niños.